Богатова — женская форма русской фамилии .
 Известные носительницы 
 Богатова, Галина Александровна (род. 1930) — российский лингвист, лексиколог, лексикограф, историк науки.
 Богатова, Марина Владимировна (род. 1988) — российская актриса.
 Богатова, Надежда Георгиевна (1924—2015) — советская, российская актриса.